Flix může znamenat:

 Flix (Španělsko) – město v Katalánsku
 Hrad Flix – hrad v Katalánsku
 FLIX TV – česká satelitní televize
 FlixBus – evropský autobusový přepravce

Externí odkazy